Myrtle Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Myrtle Grove (Florida)
 Myrtle Grove (Georgia)
 Myrtle Grove (Louisiana)
 Myrtle Grove (New Jersey)
 Myrtle Grove (North Carolina)